Some Kind Os Monster pode referir-se a:

 Some Kind of Monster (canção) - música de 2003, presente no álbum St. Anger, da banda de thrash metal americana Metallica;
 Some Kind of Monster (EP) - um Extended play do Metallica, lançado em Junho de 2004;
 Some Kind of Monster (filme) - documentário sobre o Metallica, lançado em Janeiro de 2004;

Desambiguação